

Fumetti 
 Bobo – serie a fumetti franco-belga di Paul Deliège e Maurice Rosy
 Bobo – striscia a fumetti italiana di Sergio Staino
 Bobo – striscia a fumetti svedese di Lars Mortimer

Musica 
 BoBo – gruppo musicale pop cinese
 Bobo – album di Willie Bobo del 1979
 Bobo – album di If, Bwana del 1995
 Bobo – singolo di Aya Nakamura del 2021
 Christiane Hebold – cantante tedesca nota come Bobo

Persone 
 Bobô (1985) – calciatore brasiliano
 Bobo – calciatore mozambicano
 DJ BoBo (1968) – cantante, compositore e ballerino svizzero
 Eric Bobo (1968) – percussionista statunitense
 Jonah Bobo (1997) – attore statunitense
 Roger Bobo (1938-2023) – suonatore di tuba, direttore d'orchestra virtuoso e insegnante per musicisti statunitense
 Willie Bobo (1934-1983) – percussionista statunitense

Personaggi immaginari 
 Bobo l'orso – personaggio dei Muppet
 Professor Bobo – personaggio della serie televisiva Mystery Science Theater 3000

Altro 
 Bobo – popolo del Burkina Faso
 Bobo – bambola usata in un esperimento di psicologia del 1961
 Bobo – videogioco del 1988
 Bobo – una rivista per bambini olandese e indonesiana che segue le avventure di Bobo, un coniglio blu